Secret Garden pode se referir a:

 Secret Garden (banda) - dueto irlando-norueguês
 Secret Garden (álbum) - da banda de heavy metal Angra
 Secret Garden (série de televisão)  - drama coreano
 Secret Garden (EP) - mini-álbum do grupo coreano A Pink

Desambiguação